Tower Records (platenlabel), een label van Capitol Records (1964-1970)
 Tower Records (winkelketen), een keten van platenzaken